Ліндсі Девенпорт була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі її перемогла Жюлі Алар-Декюжі. Серена Вільямс потім виграла титул, у фіналі перемігши Алар-Декюжі з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Tennis3
| RD1=Півфінали
| RD2=Фінал

| team-width=180

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Ліндсі Девенпорт
| RD1-score1-1=3
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2=
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Е Фрейзер
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=7
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Н Тозья
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3=2
| RD2-seed01=1
| RD2-team01=
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= Е Фрейзер
| RD2-score08-1=65
| RD2-score08-2=5
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01=1
| RD3-team01=
| RD3-score04-1=7
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01=1
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02= 
| RD4-team02=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= Б Шетт
| RD2-score05-1=2
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Н Звєрєва
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=r
| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= Л Реймонд
| RD2-score07-1=1
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М Хінгіс
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=6
| RD3-seed01=6
| RD3-team01= С Вільямс
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=7
| RD3-team03= Б Шетт
| RD3-score03-1=79
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= М Хінгіс
| RD3-score04-1=67
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD4-seed01=6
| RD4-team01=
| RD1-score3-1=5
| RD1-score3-2=77
| RD1-score3-3=7
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Ніколь Пратт
| RD1-score4-1=7
| RD1-score4-2=60
| RD1-score4-3=5
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Кімберлі По
| RD1-score5-1=6
| RD1-score5-2=6
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Джейн Чі
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=2
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7=WC
| RD1-team7=
| RD1-score7-1=1
| RD1-score7-2=2
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=5
| RD1-team8= Крістіна Бранді
| RD1-score8-1=6
| RD1-score8-2=6
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=3
| RD2-team1= Магі Серна
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2=
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=4
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Кімберлі По
| RD2-score3-1=7
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4=5
| RD2-team4= Крістіна Бранді
| RD2-score4-1=5
| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1=3
| RD3-team1=
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=WC
| RD1-team4= Дженніфер Гопкінс
| RD1-score4-1=1
| RD1-score4-2=3
| RD1-score4-3= 
| RD1-seed5= 
| RD1-team5= Джанет Лі
| RD1-score5-1=2
| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6= 
| RD1-team6= Олена Татаркова
| RD1-score6-1=6
| RD1-score6-2=6
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Яна Неєдли
| RD1-score7-1=7
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=4
| RD1-team8= Кара Блек
| RD1-score8-1=5
| RD1-score8-2=2
| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Фабіола Сулуага
| RD2-score1-1=5
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2= 
| RD2-team2={{nowrap| Інес Горрочатегі}}
| RD2-score2-1=7| RD2-score2-2=6| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3= Олена Татаркова
| RD2-score3-1=2
| RD2-score3-2=2
| RD2-score3-3= 
| RD2-seed4= 
| RD2-team4= Яна Неєдли| RD2-score4-1=6| RD2-score4-2=6'''
| RD2-score4-3= 
| RD3-seed1= 
| RD3-team1=

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 ITF singles results page 

1999
Acura Classic, одиночний розряд